

Musica

Album
 All I Need – album di Sylvester del 1982
 All I Need – album di Jack Wagner del 1984
 All I Need – album di Foxes del 2016

EP
 All I Need – EP dei Message Combo del 2010

Singoli
 All I Need – singolo dei The Temptations del 1967, dall'album The Temptations with a Lot o' Soul
 All I Need – singolo di Sylvester del 1982
 All I Need – singolo degli AIR del 1998, dall'album Moon Safari
 All I Need – singolo di Fat Joe del 2003, dall'album Loyalty
 All I Need – singolo dei Within Temptation del 2007, dall'album The Heart of Everything
 All I Need – singolo di Get Far featuring Sagi Rei del 2008
 All I Need – singolo dei Radiohead del 2009
 All I Need – singolo di MadeinTYO del 2020

Brani musicali
 All I Need – traccia dell'album Warner Brothers Presents... Montrose! dei Montrose del 1975
 All I Need – traccia dell'album Tical di Method Man del 1994; presente anche nella colonna sonora di Grand Theft Auto
 All I Need – traccia dell'album Zebrahead degli Zebrahead del 1998
 All I Need – traccia dell'album Hope Street degli Stiff LIttle Fingers del 1999
 All I Need – traccia dell'album The Blueprint di Jay-Z del 2001
 All I Need – traccia dell'album I Care 4 U di Aaliyah